OSE steht als Abkürzung für:
 Obras Sanitarias del Estado, staatliche Wasserwerke in Uruguay
 Ordo Sorores Hospitalariae Sanctae Elisabethae T. O. S. Francisci, den Orden der Elisabethinnen
 Œuvre de secours aux enfants, ein jüdisches Kinderhilfswerk in Frankreich während der Besetzung 1940–1944; im übrigen seit 1912 bis heute 
 Order of the Star in the East, eine theosophische Organisation
 Organismos Sidirodromon Ellados, Griechenlands nationale Eisenbahngesellschaft
 Operating System Embedded, ein eingebettetes Echtzeitbetriebssystem des Unternehmens Enea AB
 VirtualBox Open Source Edition, eine quelloffene Variante von VirtualBox
 Oslo Stock Exchange, englisch für Osloer Börse
 Oschersleben-Schöninger Eisenbahn-Gesellschaft
 Oberschlesische Eisenbahn
 Open Source Ecology

Ose bezeichnet:
 Ose (Nigeria), Verwaltungseinheit im Bundesstaat Ondo, Nigeria
 Ose (Bygland), ein Ort in der Kommune Bygland, Fylke Agder, Süd-Norwegen
 Ose (Międzybórz), Dorf in der Gmina Międzybórz, within Oleśnica County, Lower Silesian Voivodeship Polen
 Ose (Skye), Ansiedlung auf der schottischen Isle of Skye
 Doug Ose (* 1955), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Öse
 Öse (Nethe)

OSE